Вирги́ния, иногда Вирджи́ния () — женское имя, а также производные от него топонимы и другие объекты. Может означать:

В США 
 Виргиния — штат США.
 Виргиния — английская колония в Северной Америке в XVII—XVIII веках.

Женское имя 
 Виргиния или Вергиния — героиня ранней легенды Древнего Рима первой половины V века до н. э.

Другое 
 CSS Virginia — броненосец времён Гражданской войны в США.
 USS Virginia (SSN-774) — многоцелевая АПЛ типа «Вирджиния».
 USS Virginia (BB-13) — океанский эскадренный броненосец типа «Вирджиния».
 (50) Виргиния — астероид.

См. также 
 Верджиния
 Виргиния Кавальерс (баскетбол)
 Вирджиния Кейпс
 Виргиния-сквер — Джи-Эм-Ю
 Вирджиния-Сити
 Вирджиния-Хайлэнд
 Броненосцы типа «Вирджиния»
 Западная Виргиния
 Ракетные крейсера типа «Вирджиния»
 Подводные лодки типа «Вирджиния»